Rezultati Prvenstva Anglije 1953 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mo Connolly je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Mo Connolly (Prvakinja)
  Doris Hart (Finale)
  Shirley Fry (Polfinale)
  Dorothy Knode (Polfinale)
  Angela Mortimer (Četrtfinale)
  Helen Fletcher (Četrti krog)
  Sue Chatrier (Tretji krog)
  Nellie Adamson (Četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1953